Петрово () — село в Кропивницком районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 16 человек. Почтовый индекс — 27610. Телефонный код — 522. Код КОАТУУ — 3522586402.

Местный совет 
27614, Кировоградская обл., Кропивницкий р-н, с. Оситняжка, ул. Октябрьская, 46

Ссылки 
 Петрово on-line  
 Петрово на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Кропивницкого района